Fajar Baru (Jati Agung), een plaats in Indonesië
Fajar Baru (Pagelaran), een plaats in Indonesië
Fajar Baru (Panca Jaya), een plaats in Indonesië
Fajar Baru (Ketahun), een plaats in Indonesië